Парламентские выборы прошли 25 мая 1958 года и принесли победу Христианско-демократической партии.

Результаты выборов 
Результаты выборов в Палату депутатов.

Результаты выборов в Сенат.

Примечания 

Парламентские выборы в Италии
Выборы 1958 года
Выборы в Италии
События 25 мая
Май 1958 года
1958 год в Италии